Râul Toplicioara se poate referi la:

 Râul Toplicioara, Șoimuș
 Râul Toplicioara, Toplița
 Râul Toplicioara cu Apă

Vezi și 
 Râul Toplița (dezambiguizare)
 Toplița (dezambiguizare)